De wereldkampioenschappen waterpolo 1991 werden van 3 tot en met 13 januari 1991 gehouden in Perth, Australië. Het toernooi was onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 1991. Bij de mannen werd Joegoslavië kampioen door in de finale Spanje met 8-7 te verslaan. Bij de vrouwen werd het Nederlandse team voor het eerst wereldkampioen door Canada in de finale met 13-6 te verslaan.

Mannen

Deelnemende landen

Eerste ronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede ronde

Groep E

Groep F

Eindronde

Hoofdschema

Halve finales

Wedstrijd om de 3e plaats

Finale

Vrouwen

Deelnemende landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Eindronde

Hoofdschema

Halve finales

Wedstrijd om de 3e plaats

Finale

Wedstrijden om de plaatsen 5 t/m 8 

Wedstrijd om de 7e plaats

Wedstrijd om de 5e plaats

Eindstand

Externe links 
Men Water Polo World Championship 1991 Perth (AUS) - 05-13.01 Winner Yugoslavia
Women Water Polo World Championship 1991 Perth (AUS) - 05-11.01 Winner Netherlands 

Wereldkampioenschappen zwemsporten 1991
1991